OWN: The Oprah Winfrey Network () — американский кабельный телеканал, основанный Опрой Уинфри. Канал был запущен 1 января 2011 года.

Программирование 

Объявлено, что планируется множество различных шоу, как реалити-шоу, так и дневные ток-шоу. Планируется прайм-тайм шоу «Oprah’s Search for the Next TV Star», где зрителям предоставится возможность выбрать преемника Опры.

Эштон Кутчер и его производственная студия произвели несколько шоу для канала.

Рози О'Доннелл будет вести собственное дневное ток-шоу на канале с осени 2011 года. Шоу было закрыто весной 2012 года из-за невысоких рейтингов.

26 июля 2010 года было объявлено, что Сара, герцогиня Йоркская будет звездой собственного прайм-тайм шоу.

«Шоу Опры Уинфри», которое она вела в течение 25 лет, было закрыто осенью 2011 года, Опра опровергла информацию о том, что она будет его вести на собственном канале, однако она заявила, что готовит свой новый проект, который будет выходить два или три раза в неделю.

Оригинальные сериалы 
В конце 2012 года Уинфри объявила о новой стратегии канала по производству оригинальных сериалов для привлечения женской аудитории. Летом 2013 года к их списку добавились возрожденные в интернете месяцем ранее мыльные оперы «Все мои дети» и «Одна жизнь, чтобы жить».

 Имущие и неимущие (2013 —)
 Возлюби ближнего своего (2013 —)
 Хорошо это или плохо (2013 —)
 Если любить тебя неправильно (2014 —)
 Королева сахарных плантаций (2016)
 Гринлиф (2016)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телеканалы США
Кабельные телеканалы США
Телеканалы на английском языке
Компании Чикаго